Insar může být:
 Insar (město) – město v Mordvinsku
 Insar (řeka) – řeka v Mordvinsku